La corriera stravagante (The Wayward Bus) – romanzo di John Steinbeck del 1947
 Fermata per 12 ore (The Wayward Bus) – film del 1957 diretto da Victor Vicas
 The Wayward Bus – album dei The Magnetic Fields del 1992